

Bibbia
Zoar – città in cui, secondo il racconto biblico, Lot riparò per sfuggire alla distruzione di Sodoma e Gomorra

Geografia
Stati Uniti d'America
Zoar – villaggio della Contea di Tuscarawas, Ohio
Zoar – census-designated place della Contea di Menominee, Wisconsin
Lago Zoar – lago del Connecticut
Sudafrica
Zoar – città della Municipalità locale di Kannaland

Videogiochi
Zoar – videogioco prodotto dalla Data East nel 1982